Le terme de Grande Bulgarie peut faire référence :
 à l'État du haut Moyen Âge d'Ancienne Grande Bulgarie (630-660) ;
 au concept irrédentiste de Grande Bulgarie, comprenant l'ensemble des territoires revendiqués par le nationalisme bulgare moderne dans les Balkans (voir Traité de San Stefano de 1878).